Мирбала Сейидаскер оглы Салимли (Салимов) (род. 5 апреля 1963, в село  Аджикабульского района, Азербайджанской Республики) — азербайджанский режиссёр театра и кино, сценарист. Заслуженный деятель искусств Азербайджана (2012).

Краткая биография 
С 1990 года член Союза театральных деятелей Азербайджана, с 2005 года член Конфедерации союза кинематографистов СНГ и стран Балтии и Союза кинематографистов Азербайджана, с 2006 года член Гильдии кинорежиссёров России.

Окончил с отличием Азербайджанский государственный институт искусств им. М. Алиева по специальности «актёр драматического театра и кино» (1985г).

Окончил с отличием Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина по специальности «режиссёр драматического театра» (1995г).

Окончил с отличием Высшие курсы сценаристов и режиссёров по специальности «режиссёр игрового фильма» (мастерская А. Ю. Германа и С. И. Кармалиты (2001).

В 2003—2004 годы проходил мастер-классы у режиссёра К. Занусси (Польша) и кинодраматурга Д. Бенке (Германия) в рамках программы АВАНТИ (Швейцария); в 2006—2007 — мастер-классы в рамках программы IFA-SC у кинодраматурга Клера Даунз (Великобритания).

Работает главным режиссёром Шекинского государственного драматического театра.

Заслуженный деятель искусств Азербайджана (2012г).

Режиссёрская фильмография 
 Человек и муха. Режиссёр и сценарист. «Умюд ТВ», 1999 г.
 Трудно быть богом. Фильм А. Германа. Режиссёр-стажер. к/с. «Ленфильм».
 Телефон доверия. Фильм Р. Ибрагимбекова. Второй режиссёр, режиссёр монтажа, исполнитель. К/с. «Ибрус», 2001 г.
 Невеста огня. («Одла гол-боюн»). Режиссёр-постановщик и сценарист. К/с. «Дебют-Азербайджанфильм», 2002г
 Скульптурная летопись Москвы. Док.фильм, Режиссёр, сценарист, оператор. К/с. «Мир искусства», 2006 г.
 Шеки — узоры истории. Док.фильм, Режиссёр-сценарист. К/с. «Яддаш», 2007 г.
 Моя школа. Док.фильм, Режиссёр-сценарист. К/с. «Нариманфильм», 2008 г.
 Ольвия — мистерия счастья. Док.фильм, Режиссёр-оператор. К/с. «Савонарола», 2010 г.
 Красный сад. Режиссёр-постановщик и сценарист. К/с. «Азербайджанфильм» и «ВайТМедиа», 2016г

Основные операторские работы 
 Завещание. Док. ф-м. 2000 г. к/с. «Мир искусства» (Лауреат "Серебряного диплома Московского Международного Фестиваля «ЗОДЧЕСТВО-2001»).
 Похищение Европы. Док. ф-м. 2002 г. к/с. «Мир искусства»
 Весёлый год Маяковского. Док. ф-м. 2003 г. к/с. «Мир искусства» (Лауреат «Золотого диплома» Московского Международного Фестиваля «ЗОДЧЕСТВО-2003»).
 Последний день Анастасии Цветаевой. Док.фильм, 2004 г. к/с. «Мир искусства»
 Сергей Есенин. Док.фильм, 2005 г. к/с. «Мир искусства»
 Живой Маяковский. Док. ф-м. 2005 г. к/с. «Мир искусства»
 Маршал трёх коронации. Док. ф-м. 2005 г. к/с. «Мир искусства»
 Чудо Даниила Хармса, Док.фильм, 2005 г. к/с. «Мир искусства».
 Двойная звезда. Док.фильм, 2006 г. к/с. «Фишка Фильм».
 Опыт частного сопротивления, Док.фильм, 2006 г. к/с. «Фишка Фильм».
 Река времен Бориса Зайцева. Док.фильм, 2006 г. к/с. «Мир искусства».
 Король натюрморта Илья Машков. Док.фильм, 2006 г. к/с. «Мир искусства».
 Ляля Чёрная. Док.фильм, 2007 г. к/с. «Фишка Фильм»
 Любовь Перова-Водкина. Док.фильм, 2007 г. к/с. «Фишка Фильм».
 Кульбин — дедушка русского футуризма. Док.фильм, 2008 г. к/с. «Мир искусства».
 Илья Зданевич. Многоликий Ильязд. Док.фильм, 2010 г. к/с. «Мир искусства».

Основные режиссёрские постановки в театре 
 1989 г. Р. Ибрагимбеков. «Похожий на льва»
 1994 г. А. Несин. «Торосский злодей»
 1995 г. М. Карим. «В ночь лунного затмения»
 1996 г. Л. Соловев и В. Виткович. «Салам, Мулла Насреддин»
 1997 г. Н. Хикмет. «Первый день праздника»
 1998 г. Ш. Башбеков. «Железная женщина»
 1998 г. А. Амирли. «Дитя мое — страдание мое»
 1999 г. М. Ф. Ахундов. «Приключения скряги»
 2000 г. Х. Эчигарай. «Великолепные сводники»
 2001 г. Р. Ализаде «Путешествие Синдбада на остров счастья»
 2002 г. Э. Де Филиппо. «Призраки»
 2002 г. Л. Соловев и В. Виткович. «Приключения Мулла Насреддина»
 2003 г. С. Мрожек. «Счастливое событие»
 2004 г. Г. Ибсен. «Кукольный дом»
 2005 г. Н. Везиров. «Гаджи Гамбар»
 2008 г. Ж. Б. Мольер. «Скупой» (Премия «Золотой Дервиш» за режиссуру).
 2009 г. А.Ахвердиев. «Пери ведьма»
 2009 г. М. Карим. «В ночь лунного затмения»
 2011г. Ж.Б.Мольер. «Жорж Данден или Одураченный муж».
 2012г. М.Ф.Ахундзаде. «Храбрый скупец Гаджи Кара». 
 2013г. Х. Эчигарай. «Великолепные сводники».
 2014г. И.Эфендиев. "Соединение влюбленных в аду". (Премия «Зирве» за спектакль).
 2015г. Х.Танер. "...И мельница вращалась". (Медаль Халдун Танера за спектакль). 
 2016г. Ш.Мехдиев. "Груз совести".
 2017г. Х.Сайын. "Звук барабана". 
 2019г. Ж.Б.Мольер, М.Булгоков. "Мнимой больной или да здравствует театр".

Комментарии

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110201233444/http://mirbala.com/
 https://web.archive.org/web/20110527094139/http://www.ru.mirbala.com/
 http://www.albom.mirbala.com/
 https://web.archive.org/web/20130920210139/http://albom-ru.mirbala.com/

Выпускники Азербайджанского университета культуры и искусств
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Члены Гильдии кинорежиссёров России